Кардашијани () америчка је ријалити-телевизијска емисија која се усредсређује на приватне животе породице Кардашијан—Џенер. Премијера је била 14. априла 2022, односно 14. јуна 2022. у Србији.

Углавном се усредсређује на сестре Кортни, Ким и Клои Кардашијан, те њихове полусестре Кендал и Кајли Џенер, као и мајку Крис Џенер. Такође приказује актуелне и бивше партнере сестара Кардашијан, као што су Травис Скот, Травис Баркер, Канје Вест, Тристан Томпсон, Скот Дисик и Кори Гамбл.

Улоге 
 Крис Џенер
 Кортни Кардашијан
 Ким Кардашијан
 Клои Кардашијан
 Кендал Џенер
 Кајли Џенер

Продукција 
Породица Кардашијан—Џенер је 8. септембра 2020. објавила да ће се њихова дугогодишња ријалити-емисија, У корак са Кардашијанима, завршити 2021. године. Приказивана је од од 2007. године, а састоји се 20 сезона које су емитоване на каналу -{E!}-. Серија је завршена 20. јуна 2021. године.

У децембру 2020, током -{Дизнијеве}-презентације инвеститора, објављено је да су сестре Кардашијан—Џенер — Ким, Кортни и Клое Кардашијан, Кендал и Кајли Џенер, као и њихова мајка Крис Џенер — потписале вишегодишњи ексклузивни уговор о стварању садржај за -{Hulu}-. У октобру 2021. објављено је да ће емисију продуцирати британска продукцијска кућа -{Fulwell 73}-. Дана 1. јануара 2022. -{Hulu}- је објавио назив емисије.

Извршни продуценти серије су Бен Винстон, Данијела Кинг, Ема Конвеј и Елизабет Џонс за -{Fulwell 73}-, као и Крис Џенер, Ким Кардашијан, Кортни Кардашијан, Клои Кардашијан, Кендал Џенер и Кајли Џенер за -{Kardashian Jenner Productions}-, а поред њих и и Рајан Сикрест. Кингова такође ради као водитељка серије.

Епизоде

1. сезона (2022)

2. сезона (2022)

Референце

Спољашње везе 
 Кардашијани на сајту -{Hulu}-
 

Америчке серије које су се почеле приказивати 2022.
Оригинални програм стриминг услуге Hulu
Телевизијске серије на енглеском језику
Породица Кардашијан
Ријалити-телевизија